Wu (achternaam) 
Wú (吴), een Chinese achternaam
Wū (巫), een Chinese achternaam
Wū (邬), een Chinese achternaam
Wǔ (伍), een Chinese achternaam
Wǔ (武), een Chinese achternaam
Wu (regio), een regio in China, geassocieerd met:
Wu (taal), een subtaal gesproken in de Chinese regio
Wu (staat), een staat in de Wu-regio gedurende de Lente- en herfstperiode
Koninkrijk Wu, een staat in zuidoost China gedurende de Drie Koninkrijken periode
Wu (Tien koninkrijken), een van de koninkrijken gedurende de tijd van de Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken
Wu-Yue, een van de koninkrijken gedurende de tijd van de Tien Koninkrijken en Vijf Dynastieën
Wu (rivier), een Chinese zijrivier van de Yangtze
Wu (prins), een prins in Korea
Wu (voornaam), vertegenwoordigt diverse Chinese voornamen 
keizer van 141 v.Chr. tot 87 v.Chr. van China in de Han-dynastie zie Han Wudi
Ta-You Wu, natuurkundige van Chinese afkomst (1907-2000)
Wu Zetian, de enige vrouwelijke keizer (regering 690-705)
Wu (Zhou), koning uit de Zhou-dynastie
Wu-stijl tai chi chuan
Een soort van Chinese sjamaan
Wu-Tang Clan, een Amerikaanse rapgroep met themata gebaseerd op de Chinese folklore en martial art-films 
Wu wei, een grondstelling in het taoïsme
Wuxia-film, een soort van martial-arts film 
Waggon Union (WU), fabrikant van spoorwegmaterieel in Berlijn
Wageningen University, een universiteit in Nederland